

A történelmi Magyarország területén
Szent Márton-templom, Balatonudvari
Szent Márton-templom, Bogács
Szent Márton-templom (Mártonhegyi templom), Brassó
Tours-i Szent Márton-templom, Budapest
Szent Márton-templom, Buják
Szent Márton-templom, Domonkosfa
Szent Márton-templom, Feldebrő
Szent Márton-dóm, Kismarton
Szent Márton-plébániatemplom, Kunszentmárton
Szent Márton-templom, Mártonhely
Szent Márton-székesegyház, Munkács
Szent Márton-dóm, Pozsony
Szent Márton-templom, Szepeshely
Szent Márton-templom, Szombathely

A világ többi részén
 Szent Márton-templom, Canterbury (Nagy-Britannia)
 Bragai Szent Márton-templom, Foz (Spanyolország)
 Szent Márton-templom, Sechura (Peru)
 Szent Márton-templom, Teruel (Spanyolország)
 Szent Márton-templom, Valjala (Észtország)
 Szent Márton-templom (Aalst)
 Szent Márton-templom (Bamberg)
 Szent Márton-templom (Groningen)
 Szent Márton-templom (Hildesheim)
 Szent Márton-templom (Landshut)
 Szent Márton-templom (Vintry)
 Szent Márton-katedrális (Utrecht)
 Szent Márton-bazilika (Liège)
 Szent Márton-bazilika (Tours)

 Falhoz épült Szent Márton-templom — Prága, Óváros